Maravilha (humano) - Arthur Da Silva Guimarães
Maravilha (planta) - a planta ornamental Mirabilis jalapa
Túlio Maravilha - futebolista brasileiro
Mulher Maravilha - personagem da DC comics
Mara Maravilha - cantora e ex-apresentadora brasileira
Dada Maravilha - ex-jogador de futebol brasileiro

Localidades 

Maravilha (Alagoas)
Maravilha (Santa Catarina)

Desambiguação